

Biochimica
 Dot blot – tecnica biochimica che, sfruttando l'ibridazione DNA/DNA, evidenzia la presenza di un gene in uno specifico organismo
 Northern blot – tecnica che permette di visualizzare ed identificare l'RNA purificato da un campione
 Southern blot – metodologia usata in biologia molecolare per rilevare la presenza di specifiche sequenze di DNA in una miscela complessa
 Southwestern blot – metodo per identificare proteine che legano DNA
 Western blot – tecnica biochimica che permette di identificare una determinata proteina in una miscela di proteine

Cinema 
 A Blot on the 'Scutcheon – cortometraggio muto del 1912 diretto da David W. Griffith
 The Blot – film muto del 1921 diretto da Lois Weber

Geografia
 Blot-l'Église – comune francese situato nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Caresana Blot – comune italiano della provincia di Vercelli
 Saint-Rémy-de-Blot – comune francese situato nel dipartimento del Puy-de-Dôme

Persone
 Blot-Sven di Svezia (... – 1087) – Re di Svezia
 Stéphane Blot (1972) – pilota motociclistico francese

Altro
 Blót – sacrificio pagano dei popoli del Nord Europa alle divinità scandinave e agli elfi